Kostiantyn Serhijczuk
 Mychajło Serhijczuk